Várias legiões romanas diferentes foram chamadas de Legio I ou "Primeira legião":
 Legio I Germanica — criada em 48 a.C. por Júlio César
 Legio I Adiutrix — criada em 68 d.C. por Nero
 Legio I Macriana liberatrix — criada em 69 d.C. por Clódio Macer
 Legio I Minervia — criada em 82 d.C. por Domiciano
 Legio I Parthica — criada em 197 d.C. por Sétimo Severo

 Legio I Iovia — criada em 295/7 por Diocleciano
 Legio I Isaura Sagittaria — criada em 295/7 por Diocleciano
 Legio I Maximiana — criada em 295/7 por Diocleciano
 Legio I Armeniaca — criada no final do século III, provavelmente po Diocleciano